Farrah Fawcett (Corpus Christi, Texas, 1947 – Santa Monica, Califòrnia, 2009), actriu estatunidenca 
 Joy Fawcett (Inglewood, 1968), futbolista estatunidencs 
 Melissa Jayne Fawcett (Connecticut, 1960), escriptora i historiadora oficial pequot 
 Philippa Fawcett (1868 - 1948), matemàtica i educadora anglesa